Un vivarium est un endroit où l'on garde et on élève des petits animaux vivants :
 Le Vivarium du Muséum de Paris dans la ménagerie du Jardin des Plantes
 Le Vivarium de Lausanne
 Le Vivarium d'Yvoire jusqu'en 2005
 Le Monastère de Vivarium abritait au  la bibliothèque de Cassiodore
 Vivarium (film) est un film de science-fiction de Lorcan Finnegan réalisé en 2019